Mezzosangue – cavallo non purosangue, dunque frutto di incroci tra razze diverse
 Mezzosangue – epiteto razzista riferito a persone nate dall'unione di genitori appartenenti a razze diverse
 Mezzosangue (Half-Blood) – epiteto usato nella serie di Harry Potter
 Mezzosangue (racconto) (Half-Breed) – racconto del 1940 di Isaac Asimov
 Mezzosangue – rapper italiano